Полянск — название населённых пунктов:

Россия 
 Полянск — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Полянск — деревня в Можгинском районе Удмуртии.